Csehország
 Hřebeč, település a Kladnói járásban
 Hřebeč, Koclířov településrésze a Svitavyi járásban